

Patronyme
 Adolf Molter, (1896-1975), fut un homme politique belge.
 Johann Melchior Molter, (1696-1765), fut un compositeur allemand de musique baroque.

Homonymie
Homonymie de patronyme